Die Rad-Bundesliga Straße 2007 wurde als Rennserie vom Bund Deutscher Radfahrer ausgetragen.

Die Bundesliga 2007 umfasste vier verschiedene Wertungsklassen: Frauen, Männer U23, Juniorinnen und Junioren, die einzeln und in Teams gewertet wurden. Die einzelnen Klassen bestritten jeweils bis zu neun einzelne Rennen bundesweit. Die Rennen umfassten Eintagesrennen, Einzelzeitfahren, Rundfahrten sowie Bahnrennen.

Frauen

Männer U23

Juniorinnen

Junioren

Weblinks 
 
 

Radsportveranstaltung 2007
2007
Sportsaison 2007